Акманов () — башкирская фамилия.

Известные носители 
 Акманов, Айтуган Ирикович (род. 1966) — советский историк.
 Акманов, Ирек Гайсеевич (род. 1933) — советский историк.